

Patronyme 

 Pierre Kaan (1903-1945), professeur de philosophie, militant marxiste, et résistant français ;

  (1929-2009), homme d'église britannique d'origine néerlandaise ;

 Jess Kaan (1974-), auteur français de fantastique.

Autres 
 Kaan, un jeu vidéo sorti en 2003.
 Lord Kaan, un personnage de La Voie de la destruction.
 Kaan, nom turc du missile balistique turc Bora.